gmina Jarocin (powiat jarociński) – województwo wielkopolskie
 gmina Jarocin (powiat niżański) – województwo podkarpackie